Las elecciones presidenciales de Argentina de 1973 puede referirse a:

 Las elecciones del mes de marzo, en las que triunfó Héctor Cámpora.
 Las elecciones del mes de septiembre, donde ganó Juan Domingo Perón.